Giochi olimpici di Tokyo 1940 – annullati a causa della seconda guerra mondiale
 Giochi olimpici di Tokyo 1964
 Giochi olimpici di Tokyo 2020 – posticipati al 2021 a causa della pandemia di COVID-19